D'une manière générale, le mot synchroniseur désigne quelqu'un ou quelque chose qui synchronise. En particulier il est employé dans les domaines suivants :
 horlogerie, un synchroniseur est un garde-temps dit de référence pour sa précision horaire (ex : horloge atomique, chronomètre ou montre de marine, régulateur) et qu'on consulte pour régler la mise à l'heure des horloges, montres ou pendules. 
 électronique, un synchroniseur est un dispositif permettant de coupler automatiquement deux alternateurs au moment du synchronisme ;
 automobile, un synchroniseur est un dispositif mécanique améliorant les conditions d'accouplement entre les éléments tournant dans une boîte de vitesses;
 informatique,  ;
 audiovisuel, un synchroniseur est un appareil permettant de synchroniser l'image et le son.
 électronique numérique, un synchroniseur peut se modéliser par une suite de bascules en séries. Il permettra à un système synchrone de prendre en compte des entrées asynchrones, et d'éviter les métastabilités.

Voir aussi